Paya Bili (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Paya Bili (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Paya Bili (Muara Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing